Sprengel steht für:

 Weihwassersprengel, ein liturgisches Gerät, siehe Aspergill
 Sprengel (evangelisch), kirchlicher Amtsbezirk
 Kirchsprengel, Amts- und Aufsichtsbezirk eines Bischofs, siehe Diözese
 Pfarrsprengel, Amts- und Seelsorgegebiet eines Pfarrers, siehe Pfarrei
 Archivsprengel, räumlicher Zuständigkeitsbereich eines Archivs
 Gerichtssprengel, örtlicher Zuständigkeitsbereich, siehe Gerichtsbezirk
 Konsularsprengel, Zuständigkeitsbereich eines Konsuls
 Schulsprengel, Aufsichtsbezirk einer Schulbehörde 
 Wahlsprengel, ein Wahlbezirk in Österreich
 Zählsprengel, kleinste statistische Teileinheit in Österreich
 Rübssprengel, eine Ölpflanze, siehe Ölrübsen
 Sprengel (Unternehmen), deutscher Schokoladenhersteller

Orte:
 Sprengel (Neuenkirchen), Dorf in der Gemeinde Neuenkirchen, Heidekreis, Niedersachsen
 Auf dem Sprengel, Naturschutzgebiet in Porta Westfalica

Sprengel ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Sprengel (1811–1854), deutscher Kaufmann und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Anke Berghaus-Sprengel (* 1962), deutsche Bibliothekarin
 Anton Sprengel (1803–1850), deutscher Botaniker
 Auguste Sprengel (1847–1934), deutsche Erzieherin und Begründerin der Frauenschulbewegung
 Bernhard Sprengel (1899–1985), Schokoladenfabrikant und Kunstmäzen aus Hannover
 Carl Sprengel (1787–1859), deutscher Agrarwissenschaftler
 Christian Konrad Sprengel (1750–1816), deutscher Botaniker
 Clementine Sprengel (1849–1919), deutsche Schriftstellerin
 Hermann Sprengel (1834–1906), deutscher Chemiker und Physiker
 Johann Georg Sprengel (1863–1947), deutscher Lehrer und Germanist
 Julius Sprengel (1853–1936), Komponist
 Kurt Sprengel (1766–1833), deutscher Mediziner, Pathologe, Botaniker und Medizinhistoriker
 Matthias Christian Sprengel (1746–1803), deutscher Geograph und Gelehrter
 Otto Sprengel (1852–1915), deutscher Chirurg
 Peter Sprengel (* 1949), Literatur- und Theaterwissenschaftler
 Theodor Albert Sprengel (1832–1900), deutsch-baltischer Maler, Übersetzer, Schriftsteller, Kunstkritiker und Kunstlehrer
 Wilhelm Sprengel (1792–1828), deutscher Chirurg und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Sprengel-Deformität
 Sprengelburg
 Sprengelkiez
 Sprengel Museum Hannover
 Sprengelpumpe